Sezon 2005/2006 był 15. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna HIT Gorica.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2005 w Słowenii
2006 w Słowenii